Marek Radke (ur. 11 lutego 1952 w Olsztynie) – artysta europejski zajmujący się malarstwem, instalacją i fotografią. Mieszka i tworzy w Bad Driburg.

Życie 
W latach 1972-1978 studiował sztukę i pedagogikę na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1978-1983 pracował jako nauczyciel sztuki w trójmiejskich szkołach.

W okresie stanu wojennego w Polsce (1981-1983) stworzył cykl obrazów figuratywnych, które krytycznie odzwierciedlały ówczesną sytuację polityczną. Po dwóch nielegalnych wystawach opuścił Polskę w grudniu 1983 roku. Początkowo wyemigrował do Finlandii, a następnie przeniósł się do Niemiec.

Przez pierwsze sześć lat w Niemczech pracował w hucie stali w Paderborn. W tym czasie dużo malował i wystawiał. Powracając do swoich najwcześniejszych poczynań artystycznych, kiedy budował malarsko trójwymiarowe konstrukcje przestrzenne, maluje abstrakcyjne, geometrycznie kompozycje. Dlatego niektórzy krytycy klasyfikują jego prace jako należące do konstruktywizmu, z zastrzeżeniem, że jest to konstruktywizm swobodniejszy i mniej analityczny, lub widzą go następcą konstruktywizmu, lecz nie naśladowcą.

W latach 1992-1994 studiował projektowanie graficzne i animację komputerową w Training Center (Siemens Nixdorf) we Frankfurcie nad Menem. Następnie do roku 2003 pracował dla Historisches Museum Hochstift Paderborn w Wewelsburgu jako grafik designer. Od 2000 roku, oprócz malarstwa, zajął się także formami przestrzennymi, instalacjami z obiektami oświetlanymi światłem UV. W 2011 roku powstały pierwsze rzeźby przestrzenne.

Od 2009 roku posiada również obywatelstwo niemieckie.

Nagrody 
 1988 Europapreis für Malerei-Stedelijk Museum Oostende (wyróżnienie) / B
 1991 Art Prize Wesseling 91-Art Association Wesseling (wyróżnienie) / DE
 1993 IV Triennale Polskiej Akwareli, (II nagroda), Lublin / PL
 2008 The Pollock-Krasner Foundation Nowy Jork Stypendium / USA
 2012 Kunstpreis Kunstverein Paderborn i Sparkasse Paderborn-Detmold, Paderborn / DE

Wystawy indywidualne (wybór) 
 2019 The way of the life - Anna Leonowens Gallery / NSCAD University, Halifax / CA
 2018 Złoto, srebro oraz... - Muzeum Narodowe w Szczecinie / PL
 2017 Gold, Silber und... - Kunstverein Oerlinghausen, Oerlinghausen / DE
 2016 60plus - MICA Institute for Contemporary Art, Lansing/Michigan / USA
 2016 ASSOZIATIONEN - Bilder, Objekte, Installation - Gesellschaft für Bildende Kunst Trier e.V. / DE
 2015 XX - Sopocki Dom Aukcyjny, Sopot / PL
 2014 Black - Mark Rothko Art Center Daugavpils / LV
 2013 Czarne Światło - Muzeum Sztuki Współczesnej BWA, Sandomierz / PL
 2012 The Game - International Exhibition Sculpture and Object XVII-Instytut Polski, Bratysława / SLO
 2011 The Art Space- Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Jelenia Góra / PL
 2010 tu / hier - Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk / PL
 2010 dort / tam - Kunstverein Paderborn / DE
 2009 The Game - Galeria S, Kunstverein Siegen, Siegen / DE
 2009 The Game - Kunstverein Frankenthal, Frankenthal / DE
 2008 The Game - Centrum Sztuki PATIO, Łódź / PL
 Contemporary Art Gallery - Galeria Caesar, Olomouc / CZ
 2007 The Waypoint N 51°57,55’ E 008°39,57’ .- Kunstverein Oerlinghausen / DE
 2006 RaumBild - Galeria Kaplica - Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko / PL
 2006 RaumBild - K.A.S. Galerie, Budapeszt / H
 2006 ArtSpace - Bielska Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Bielsko-Biała / PL
 2006 ArtSpace - Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk / PL
 2005 Bilder-Objekte - Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Olsztyn / PL
 2003 Module - Kunstverein Oerlinghausen, Oerlinghausen / DE
 2001 Kwadrat - Galeria 261- Akademia Sztuk Pięknych, Łódź / PL
 2001 Quadrat - Städtische Turmgalerie Walkenbrueckentor, Coesfeld / DE
 1994 Kwadrat - Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Lublin / DE
 1994 Quadrat - Kunstverein Gütersloh, Gütersloh / DE
 1994 Quadrat - Kunstverein Schwetzingen, Schwetzingen / DE
 1993 Kwadrat - Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom / PL
 1993 Quadrat - Wilhelm - Morgner Haus, Soest / DE
 1992 Obrazy - Galeria 72- Muzeum Sztuki Współczesnej, Chełm / PL
 1991 Malarstwo - Galeria Sztuki Współczesnej BWA Arsenal, Poznań / PL
 1990 Bilder, Zeichnungen - Schloß Rheda-Orangerie, Rheda / DE
 1990 Tannenberg - Zentrum für Interdisziplinaere Forschung, Bielefeld / DE

Wystawy zbiorowe (wybór) 
 2020 International Collage Art Exhibition - Galeria Retroavangarda, Warszawa /PL
 2019 abstrakcja i geometria - Galeria Retroavangarda, Warszawa / PL
 2019 „ZWEILICHT“ - Schloßbergstollen, Graz / A
 2019 Universo MADI - Galeria Odalys, Madrid / E
 2019 Obraz-Obiekt - Galeria 72 - Muzeum Sztuki Współczesnej, Chełm / PL
 2017 We the others - 4th biennale internationale art non Objectif : , Pont de Claix / F
 2017 Textures of the Everyday“, EM Galerie, Kollum / NL
 2016 „Lekcja z Kolekcji“ - Centrum Spotkania Kultur, Lublin / PL
 2016 Żyć sztuką - Muzeum Jacka Malczewskiego , Radom / PL
 2014 International Mobile MADI - Museum VÁC / H
 2013 I Triennale Sztuki Pomorskie-Państwowa Galeria Sztuki, Sopot / PL
 2013 MADI Univerzum - 20 éves a Mobil MADI Múzeum- Kassák Múzeum, Budapeszt / H
 2013 Gold, Mark Rothko Art Center, Daugavpils / LV
 2012 Die Grosse Kunstausstellung NRW Düsseldorf / DE
 2012 (Nie)Porządek/((Dis)Order - 3 Biennale ArsPolonia, Galeria Sztuki Współczesnej, Opole / PL
 2011 Kunst im Park 3 - Kunstverein Oerlinghausen, Oerlinghausen / DE
 2010 DUŻY FORMAT mały format - Muzeum Sztuki Współczesnej, Chełm / PL
 2010 HA-CAQ - MTA MADI Gallery, Györ / H
 2009 Energia Koloru - Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Lublin / PL
 2009 International Exhibition Sculpture and Object XIV, Galeria Z, Bratysława / SLO
 2009 Czego sztuka szuka w biurze - Galeria Biała, Lublin / PL
 2008 I‘ arte construisce I‘ europa - Arte Srtuktura, Milano / I
 2008 Mark Rothko 2008 - City Museum, Daugavpils / LV
 2008 Geometrián innen és túl - Godot Galeria, Budapest / H
 2007 Nabytki-galerii 72 - Muzeum Sztuki Współczesnej, Chełm / PL
 2006 Ład i odczucie - Galeria Grodzka -Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Lublin / PL
 2006 Sztuka optyczna i kinetyczna - Muzeum Sztuki Współczesnej, Chełm / PL
 2005 MADI Orion - Centre D‘Art Geometrique, Paris / F
 2005 MadiMobil3 - Galeria Z, Bratysława / SLO
 2004 MADI - Galeria Varosi, Nyiregyhaza / H
 2003 Kompact, Konkret, Konstruktiv - Muzeum Narodowe, Szczecin / PL
 2003 I‘ arte construisce I‘ europa - Arte Srtuktura, Milano / I
 2002 Kassak-International Art Festival Madi, Bratysława / SLO
 2002 Światło - Galeria El, Elbląg / PL
 1999 Global-Gallery Chronologic, Kapstadt / GP
 1996 Ośrodek Propagany Sztuki, Łódz / PL
 1995 Małe rysunki-różne komentarze, Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom / PL
 1995 Homage Laszlo Moholy-Nagy - Galerie Jesse, Bielefeld / DE
 1995 Jeder Meter für die Kunst - Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Białystok / PL
 1994 Polska Abstrakcja Analityczna - Galeria Sztuki Współczesnej BWA Awangarda, Wroclaw / PL
 1994 Jeder Meter für die Kunst - Museum Modern Art Hünfeld , Hünfeld / PL
 1993 Zbiory galerii 72 - Galeria Rzeźby, Warszawa / PL
 1993 IV Triennalle Polskiej Akwareli, (II Preis), Lublin / PL
 1991 Jesteśmy - Galeria Narodowa Zachęta, Warszawa / PL
 1991 10x10x10 - Kunsthaus, Wiesbaden / DE
 1991 Kunstpreis Wesseling 91-Kunstverein Wesseling / DE
 1991 Mozart - Galerie Jesse, Bielefeld / DE
 1988 Europapreis für Malerei-Stedelijk Museum Oostende. / B

Festiwale 
 2019 // RESPONSIVE - Internationale Light Art Project, Halifax / CA
 2019 SEE DJERBA - Internationale Light Art Project, Houmt Souk / Djerba / TN
 2018 INTERFERENCE - International Light Art Project Tunis / TN
 2017 lAbiRynT 2017 - Festiwal Nowej Sztuki - Frankfurt am Oder / Słubice / D
 2017 We the others - 4th biennale internationale art non Objectif : , Pont de Claix / F
 2015 Lichtungen - International Light Art Festival, Hildesheim / DE
 2013 lAbiRynT 2013 - Festiwal Nowej Sztuki - Frankfurt am Oder / Słubice / DE
 2012 lAbiRynT 2012 - Festiwal Nowej Sztuki - Frankfurt am Oder DE/ Słubice PL
 2010 Narracje - Międzynarodowy Festiwal Światła, Gdańsk / PL
 2010 Experyment - Międzynarodowy Festiwal Sztuki, Zbąszyń / PL
 2002 Kassak-International Art Festival Madi, Bratislava / SLO
 1993 Prix Ars Electronica 94, Linz / A

Targi sztuki 
 2019 Warszawskie Targi Sztuki, Warszawa / PL
 2018 Warszawskie Targi Sztuki, Warszawa / PL
 2017 Warszawskie Targi Sztuki, Warszawa / PL
 2016 Warszawskie Targi Sztuki, Warszawa / PL
 2015 Warszawskie Targi Sztuki, Warszawa / PL
 2014 Warszawskie Targi Sztuki, Warszawa / PL
 1992 NiCAF Yokohama 92, Kunstmesse, Yokohama / J
 1992 Tokyo Art Expo 92, Kunstmesse, Tokyo / J
 1992 Lineart 92, Gent / B
 1991 Art Jonction International, Kunstmesse, Cannes / F
 1991 Lineart 91, Kunstmesse, Gent / B
 1990 Art Hamburg 90, Kunstmesse, Hamburg / DE
 1990 Lineart 90, Gent / B

Literatura 
14. Gmundner Symposion 50 Quadrat; Kompakt-konstruktiv-konkret Josef Linschinger, Marek Radke, 2004, .

The Waypoint2010/1 Tomasz Zawadzki, Fred Schierenbeck, Marek Radke: 199. výstava Galerie Caesar, 2008

Katalog Targi Sztuki w Pradze „Hello ... Art Prague“, 2009: Vince Briffa, Irmgard Potthoff, Andreas Pytl, Marek Radke, Arvydas Zalpys / organized by: Spolek Praha-Cachy-Aachen ... Bottrop 2009, .

 (tekst), katalog do wystawy: „dort / tam“, Marek Radke, Kunstverein Paderborn. 2010.

 (tekst), katalog do wystawy: Marek Radke „tu / hier“, Galeria Miejska Gdańsk. 2010, .

Ernest Malik (tekst), katalog do wystawy: Marek Radke „tu i tam / here and there“, Galeria Biala Lublin. 2014, .

Paweł Krzaczkowski (tekst), katalog do wystawy: Marek Radke „Nieskończoność / Infinity“. 2015, .

Katalog „Labirynt 2012, Festival Neuer Kunst“, Słubice/Frankfurt (O). 2012, .

Katalog „Labirynt 2013, Festival Neuer Kunst, Słubice/Frankfurt (O)“. 2013, .

Bożena Kowalska (tekst), katalog do wystawy: „XX Marek Radke, Sopocki Dom Aukcyjny. 2015, .

Katalog „Labirynt 2017, Festival Neuer Kunst“, Słubice/Frankfurt (O). 2017, 

Alexandra Sucrow (tekst) katalog do wystawy Marek Radke: „Złoto, srebro oraz... / Gold, Silver and... „, Muzeum Narodowe w Szczecinie-Muzeum Sztuki Współczesnej, Szczecin 2018,  (polski, angielski)

Wydanie niemieckie: Alexandra Sucrow (tekst), katalog do wystawy: Marek Radke „Gold, Silber und... „ Edition MWR ArtStudio, Bad Driburg 2018, .

Linki zewnętrzne 
strona internetowa Marek Radke

Strona internetowa Fundacji Pollock-Krasner NY. USA

Giesela Burkamp: Marek Radke ein sensibler Konstruktivist Kunstverein Paderborn 2009 tekst niemiecki

Jürgen Weichardt: Marek Radke Galeria K.A.S. Budapeszt, 2006. tekst angielski

Polscy malarze współcześni
Urodzeni w 1952
Ludzie urodzeni w Olsztynie
Absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego
Absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Polscy nauczyciele plastyki